Termenul Greenwich poate însemna:
Marea britanie
 Greenwich (burg), Greenwich este un cartier în sud-estul Londrei.
Australia
Greenwich, New South Wales, o suburbie din Sydney

Canada
Greenwich Parish, New Brunswick
Greenwich, Nova Scotia
Greenwich, Prince Edward Island

Slovenia
Greenwich, Maribor

SUA
Greenwich, California
Greenwich, California, 
Greenwich, Connecticut
Greenwich, Kansas
Greenwich, Massachusetts
Greenwich Township, Cumberland County, New Jersey
Greenwich Township, Gloucester County, New Jersey
Greenwich Township, Warren County, New Jersey
East Greenwich Township, New Jersey
New York:
Greenwich Village
Greenwich (town), New York, în  comitatul Washington
Greenwich (village), New York
Greenwich, Ohio
Greenwich Township, Pennsylvania
East Greenwich, Rhode Island
West Greenwich, Rhode Island
Greenwich, Utah
Greenwich, Virginia